Община Любине () —  община (муниципалитет) на юге Республики Сербской с центром в собственно городе Любине.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Любине составила 3 756 человек, из которых в городе Любине — 2 744 человека, по переписи 1991 года —  4 172 человек.

Этнический состав населения общины Любине по переписи 1991 года:
 Сербы — 3.748 (89,83%)
 Мусульмане — 332 (7,95%)
 Хорваты — 39 (0,93%)
 Югославы — 19 (0,45%)
 остальные, неопределённые и неопознанные — 34 (0,81%)
всего: 4.172

Населённые пункты 
В состав общины входит 21 населённый пункт, в том числе город Любине.

Примечания 

Общины Республики Сербской